Члухув:

 Члухув — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Члухувский повят.
 Члухув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Члухувский повят, Поморское воеводство.